Међеђа може да се односи на:

 Међеђа (Козарска Дубица), насељено мјесто у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Међеђа (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Међеђа (Сапна), насељено мјесто у општини Сапна, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ